Александрос Заіміс (1855—1936) — грецький політик, прем'єр-міністр Греції, президент Другої республіки.
 Андреас Заіміс (1791—1840) — один з діячів грецької революції 1821—28 років; прем'єр-міністр Греції (1826—1827).
 Фрасівулос Заіміс (1822—1880) — грецький політик, двічі прем'єр-міністр країни.